Поглотитель может означать:
 Поглотитель — устройство либо материал для поглощения чего-либо:
Сорбент  — химические вещества
 Поглощающий элемент — часть ядерного реактора, поглощает нейтроны
 Поглотитель Яумана — радиопоглощающий материал против радаров
 Поглотитель — вымышленный персонаж, суперзлодей комиксов издательства Marvel Comics.
 Поглотитель времени — то, что отвлекает от основной работы